Acrostichum är ett släkte av kantbräkenväxter. Acrostichum ingår i familjen Pteridaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kantbräkenväxter
Acrostichum